Георгий Дубровский: Дубровский, Георгий Алексеевич (1901—1975) — Герой Советского Союза.
 Дубровский, Георгий Константинович (род. 2000) — российский хоккеист.